Ройя:

 Ройя (река) (Roya, Roia) - река во Франции и Италии.
 Руайя (Ройя) - тёплые источники во Франции.